Het Europese kampioenschap voor mannen allround 1951 werd georganiseerd door de Internationale Schaatsunie  (ISU), op 27 en 28 januari 1951 op de ijsbaan Bislett Stadion in Oslo. Er namen 16 schaatsers uit 5 landen aan deel.

Titelverdediger was de Noor Hjalmar Andersen, die de Europese titel in 1950 te Helsinki had veroverd. Andersen veroverde zijn tweede Europese titel.

Klassement 

  * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd

1951
Langebaanschaatsen in 1951
Schaatsen in Noorwegen
Sportevenement in Oslo
Schaatsen 1951